Los quitridiomicetos, (Chytridiomycetes) son una clase de hongos de la división Chytridiomycota propuesta por Cavalier Smith en 1998.

Se conocen fósiles de especímenes de esta clase en el yacimiento paleontológico Rhynie Chert del Devónico. Pueden ser saprofitos o parásitos de plantas, animales, protistas y hasta incluso otros hongos.

Descripción 

Los quitridiomicetos se encuentran principalmente en el suelo, el agua dulce y las entradas saladas desde los trópicos hasta las regiones árticas. En los ecosistemas acuáticos, parasitan especialmente algas y plancton. En los ecosistemas terrestres por un lado viven como saprofitos de polen, quitina, queratina o celulosa. Algunas especies también son parásitos de plantas obligados (por ejemplo, Synchytrium endobioticum). La única especie conocida que parásita a los vertebrados es el hongo quítrido (Batrachochytrium dendrobatidis) que infecta a los anfibios. La reproducción es asexual y se realiza mediante zoosporas.

Lista de órdenes 

Contiene los siguientes órdenes:

 Chytridiales
 Cladochytriales
 Gromochytriales
 Lobulomycetales
 Mesochytriales
 Nephridiophagales
 Polychytriales
 Polyphagales
 Rhizophydiales
 Rhizophlyctidales
 Saccopodiales 
 Spizellomycetales
 Synchytriales

Filogenia 

Una posible filogenia encontrada por diversos autores es la siguiente:

Referencias 

Chytridiomycota